Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Northampton:

 – pattugliatore varato nel 1917 e dismesso nel 1918
 – incrociatore pesante della classe Northampton, varato nel 1929 e affondato in combattimento nel 1942
 – nave comando varata nel 1951 e radiata nel 1970